La academia puede referirse a:

 Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocida simplemente como «La Academia», institución que entrega los célebres Premios Óscar.
 Universidad Academia de Humanismo Cristiano, universidad de Chile.
 Showmatch La Academia, reality show de espectáculo en Argentina.
 La Academia, reality show de México.
 La Academia Paraguay, reality show de Paraguay.